Parthenope – planetoida o numerze katalogowym 11

Zobacz też 
 Partenope